Taberna puede hacer referencia a:

Establecimientos 
 Taberna, local hostelero; 
 Taberna, establecimiento de la antigua Roma;
 Taverna, restaurante típico en Grecia;
 «Taberna del pueblo» o «Herriko taberna», tipo de bar vasco de la izquierda abertzale;
 Taberna ?, taberna histórica de Belgrado (Serbia);
 Taberna Carmencita, restaurante tradicional en Madrid desde 1854;
 La Taberna Rubi de Segovia, fundada en 1861;
 Taberna de Antonio Sánchez, en Madrid desde 1830;

Botánica 
 Tabernaemontanus, o Jakob Dietrich, botánico germano del siglo XVI;
 Sinónimo del género botánico Tabernaemontana;
 Tabernaemontana corymbosa, especie de fanerógama;

Geografía 
 Tabernas, municipio de Almería;
 Tabernas de Isuela, municipio de Huesca;
 Taverna (Calabria), comuna de la provincia de Catanzaro;
 Taberno, municipio de Almería;